Kurzschlaf kann bedeuten:
 Sekundenschlaf (unabsichtlich) bei starker Ermüdung 
 Mittagsschlaf oder Powernapping, siehe Tagschlaf  
 mehrere getrennte Schlafphasen, siehe: Polyphasischer Schlaf

Siehe auch: Schlafstörung, Nachtdienst